«В осаде»:

 «В осаде» — художественный фильм, боевик режиссёра Эндрю Дэвиса 1992 года.
 «В осаде 2: Тёмная территория» — кинофильм 1995 года, продолжение фильма «В осаде».